Блэгг:

 Блэгг, Мэри (1858—1944) — английский астроном.
 Блэгг — маленький ударный кратер в центральной части видимой стороны Луны.